Кюхенмайстер ( — «мастер кухни», «шеф-повар») — немецкая фамилия:
 Кюхенмайстер, Вальтер (1897—1943) — немецкий писатель-антифашист.
 Кюхенмайстер, Герта — австрийская кёрлингистка.
 Кюхенмайстер, Дитер — австрийский кёрлингист.
 Кюхенмайстер, Клаус (род. 1930) — немецкий писатель и сценарист.
 Кюхенмайстер, Райнер (1926—2010) — немецкий художник-антифашист.